Владислав Лабош (; 16 ноября 1855, Врлика, Далмация, Австрийская империя (ныне Хорватия) — 15 сентября 1924, село Руски-Крстур, Воеводина (ныне Сербия)) — русинский церковный и общественный деятель, переводчик.

Биография 
Родился в семье церковного и общественного деятеля, поэта Андрея Лабоша.

Окончил классическую гимназию в Загребе, до 1878 года изучал богословие в Вене. В студенческие года заинтересовался украинской литературой, занимался её переводами на хорватский язык. Опубликовал несколько произведений из «Народных рассказов» Марко Вовчок: «Ледащиця» и «Данило Гурч» («Vienac», Загреб, 1877),  «Свекруха» и «Чумак» (там же, 1878).

Был рукоположён в сан священника. В 1879-1880 годах служил капелланом в с. Русский Керестур, в 1881-1882 годах — приходским священником в с. Каши и Сошице (ныне община Жумберак, Хорватия), в 1882-1885 годах был ректором Загребской русинской грекокатолической семинарии.

С 1885 года — администратор прихода в Врбасе; с 1887 года — настоятель в с. Крича в Далмации и далматинский викарий.

Во время пребывания в Далмации стал одним из деятелей, которые открыли талант будущего хорватского скульптора и архитектора И. Мештровича и организовали финансовую помощь для его учёбы в Сплите и Академии изобразительных искусств в  Вене.

В начале XX-го века потерял зрение и вернулся в с. Русский Крстур, где помогал отцу.

Литература 
 Лабош Ф. Владислав Лабош винашол талант славного скулптора Ивана Мештровича // Нова думка. Вуковар, 1975. № 10; 
 Нота В. О. Владислав Лабош, єден oд найученших священїкох Крижевского владичества // Християн. календар 1990. Руски Керестур, 1990; 
 Миз Р. Живот чече и капка. История парохиї у Руским Керестуре. Нови Сад, 2010; 
 Лобош-Гайдук Л. Цеплосц дїлох, перли словох – штверо дїяче у култури зоз Шиду з презвиском Лабош. Нови Сад, 2015.

Священники Русинской грекокатолической церкви
Русинские переводчики
Ректоры вузов Хорватии
Педагоги Хорватии